25-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 29 ноября 1963 года. Победителем турнира стало московское «Динамо».

Вместо «Спартака» Ереван стал выступать «Арарат».

Класс «А». Первая подгруппа 

Лучший бомбардир — Олег Копаев (СКА) — 27 голов в 36 матчах.

Класс «А». Вторая подгруппа 

Лучшие бомбардиры — Анатолий Исаев («Шинник») — 13 голов в 29 матчах, Виктор Корольков («Шахтёр») — 13 голов в 32 матчах.

Класс «Б» 

Чемпионат СССР 1963 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 80 клубов в пяти зонах РСФСР определили участников полуфиналов, 31 клуб в двух зонах Союзных Республик определяли участников финала, а 40 клубов в двух зонах УССР определили участников финальных турниров;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР определили участников финала РСФСР, клубы УССР в финальных турнирах определили распределение мест, а участники финалов РСФСР и Союзных Республик определили победителей.

Финал РСФСР

Итоговое положение команд УССР

Финал Союзных республик

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона

Чемпионат СССР по футболу 1963